Дерек Эваник () — американский режиссёр, сценарист и художник раскадровки. Работал над такими мультсериалами, как «Удивительные злоключения Флэпджека», «Рыбология», «Кларенс» и «Харви Бикс».

Биография 
Дерек Эваник родился 28 июня 1981 года в США. Начал свою карьеру в 2010 году, когда ему было 29 лет. Первыми проектами, над которыми он начал работать, были «Удивительные злоключения Флэпджека» и «Гадкий я». Позже начал работать над проектами «Рыбология», «Бунт ушастых» и «Шоу Рики Джервэйса». С 2015 года является режиссёром мультсериала К.Х. Гринблатта, «Харви Бикс» вместе с Дианой Лафиатис.

Фильмография

Актёр озвучивания 
 2012: Рыбология — Школьный советник 
 2015: Харви Бикс — Дополнительные роли

Ссылки 
 
 Тамблр Дерека Эваника
 Блог Дерека Эваника
 Дерек Эваник на TV.com

Продюсеры по алфавиту
Продюсеры XXI века
Сценаристы по алфавиту
Сценаристы США
Продюсеры США
Режиссёры США
Актёры озвучивания США